Ивер Фоссум (; ) — норвежский футболист, полузащитник датского клуб «Ольборг» и национальной сборной Норвегии.

Клубная карьера

«Стрёмсгодсет» 
Фоссум дебютировал за клуб 28 апреля 2013 года в матче против «Мольде». В сезоне 2014 он сыграл в 26 матчах из 30 возможных. В сезоне 2015 был одним из лучших бомбардиров клуба и помог клубу занять второе место в национальном чемпионате.

«Ганновер 96» 
23 декабря 2015 года Ивер подписал контракт с немецким клубом «Ганновер 96» до 2020 года за 20 миллионов норвежских крон.

«Ольборг» 
16 августа 2019 года Фоссум подписал контракт с датским «Ольборгом».

Клубная статистика

Гол за сборную

Достижения 
 Чемпион Норвегии: 2013

Примечания 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Ольборг»